Жуков, Алексей:
 Жуков, Алексей (род. 1965) — футболист и тренер.
 Жуков, Алексей Валерьевич (род. 1976) — российский баскетбольный тренер.
 Жуков, Алексей Дмитриевич (род. 1944) — российский дипломат.
 Жуков, Алексей Евгеньевич (род. 1968) — член-корреспондент РАН.
 Жуков, Алексей Константинович (1887 — после 1919) — войсковой старшина, командующий Оренбургскими 24-м и 8-м казачьими полками (1919).
 Жуков, Алексей Николаевич (1964—2022) — советский пловец в ластах.